Середнє арифметичне
 Середнє геометричне
 Середнє значення
 Середнє степеневе
 Середнє гармонійне зважене
 Середнє геометричне зважене
 Середнє степеневе зважене
 Середнє абсолютне відхилення

Селище міського типу:
 Середнє — Закарпатська область, Ужгородський район
Села:
 Середнє — Донецька область, Лиманський район
 Середнє — Полтавська область, Лубенський район (до 2020 року — ліквідований Хорольський район)
 Середнє — Рівненська область, Дубенський район (до 2020 року — ліквідований Радивилівський район)
 Середнє — Тернопільська область, Тернопільський район, (до 2020 року — ліквідований Підгаєцький район)
 Середнє — колишнє село Харківська область, Вовчанський район
 Середнє — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — ліквідований Великолепетиський район)

Середнє — село, Мінська область, Логойський район

Інше 
 Середнє — заповідне урочище, Полтавська область

Див. також 
 Середня
 Середнє Водяне

Посилання